Per Laide (in greco antico: Λαίς, traslitterato: Làis) si può intendere:

 Laide di Corinto – etera dell'antica Grecia nata a Corinto
 Laide di Hykkara – etera dell'antica Grecia nata a Hykkara

de:Lais